Чемпіонат Австрії 1968—1969 () — 58-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Дев'ятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1969
Австрія
Австрія
1968 в австрійському спорті
1969 в австрійському спорті